Canoense – abitanti di Canoas
Canoense – abitanti di Lagoa da Canoa